Le championnat de France de football de Division 3 1975-1976 est la sixième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par l'US Nœux-les-Mines qui bat en finale la réserve du FC Sochaux-Montbéliard.

Classement

Groupe Nord 
Le Groupe Nord est remporté par l'US Nœux-les-Mines.

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par l'équipe réserve du Football Club de Nantes. Le Stade Quimper, deuxième du championnat, accède à la Division 2.

|}

Groupe Est 
Le groupe Est est remporté par l'équipe réserve du FC Sochaux-Montbéliard. En terminant à la deuxième place, l'US Tavaux-Damparis accède à la Division 2.

|}

Groupe Centre-Ouest 
Le groupe Centre-Ouest est remporté par le FC Bourges.

|}

Groupe Sud 
Le groupe Sud est remporté par l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. En terminant à la deuxième place, l'AC Arles accède à la Division 2.

|}

Groupe Centre 
Le groupe Centre-Ouest est remporté par l'Amicale de Lucé.

|}

Voir aussi 
Championnat de France de football 1975-1976
Championnat de France de football D2 1975-1976

Sources 
 Division 3 Gr. Est 1976

Références 

1975-1976
Football D3 1975-1976
Football D3 1975-1976
Football en France en 1975
Football en France en 1976